Bredören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bredören, Korsholm, Österbotten, 
 Bredören (Kumlinge, Åland), 
 Bredören, Borgå, Nyland, 
 Bredören, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar